En dobbeltdækker er et fartøj som har to "etager" for passagerer eller fragt, et dæk over det andet. Sådanne fartøjer omfatter:
 Dobbeltdækkerbus
 Dobbeltdækkervogn - togvogn
 Biplan - fly med to bæreplaner